Chestnut Hill peut faire référence à:
 Chestnut Hill (Massachusetts)
 
 Chestnut Hill College
 
 Chestnut Hill (série littéraire)
 Chestnut Hill , téléfilm de 2001